Седритос има више значења:

 Седритос (Ла Магдалена Контрерас), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Седритос (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Седритос (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику